Trzebiesławice ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Trzebiesławice (Dąbrowa Górnicza), Stadtteil von Dąbrowa Górnicza in der Woiwodschaft Schlesien
 Trzebiesławice (Łoniów) in der Gmina Łoniów in der Woiwodschaft Heiligkreuz